Primaticcio peut désigner :
 Francesco Primaticcio, dit Le Primatice : un peintre et architecte italien de la Renaissance ;
 Primaticcio : une station du métro de Milan.